Friedrich Wilhelm Leyser ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Wilhelm Leyser (Prediger) (1622–1691), deutscher Theologe und Prediger
 Friedrich Wilhelm Leyser (Jurist) (1658–1720), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Friedrich Wilhelm von Leysser (1731–1815), deutscher Beamter und Botaniker